Hirta steht für:

 Hirta, die Hauptinsel der schottischen St.-Kilda-Inseln
 Hirta (Schiff, 2008), ein Schutzschiff der Marine Scotland 
 Titularbistum Hirta, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche im Irak